Esta é uma lista dos 183 municípios da província espanhola de Tarragona na comunidade autónoma da Catalunha.

Tarragona